

Кожушкі — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Кожушкі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства